

Sigle 
 Ground Zero

Astronomia 
 G0 – sottoclasse della classificazione stellare

Biologia 
 G0 – fase del ciclo cellulare

Codici 
 G0 – codice vettore IATA di Ghana International Airlines